Butanthiol ist:

 1-Butanthiol
 2-Butanthiol